Глейг ():

 Глейг, Джордж (1753—1840) — британский шотландский религиозный деятель.
  (1796—1888) — шотландский военный и писатель, сын предыдущего

Примечания